Вступление Албании в Европейский союз — процедура принятия Албании в Европейский союз.

История 
В 2000 году Албания была официально признана в качестве «потенциальной страны-кандидата» на вступление в Европейский союз, в 2003 году стороны начали переговоры по подписанию Соглашения о стабилизации и ассоциации. Соглашение было подписано 12 июня 2006 года, тем самым завершив первый важный шаг к полноправному членству Албании в ЕС. 1 апреля 2009 года Албания  вступила в военный альянс НАТО, а 28 апреля 2009 года подала заявку на вступление в Европейский союз. 

8 ноября 2010 года Совет Европейского союза одобрил введение безвизового режима для граждан Албании, желающих посетить страны Европейского союза с туристической целью, и 10 декабря 2010 года это решение официально вступило в силу. Страна получила официальный статус страны-кандидата на вступление в Европейский союз 24 июня 2014 года.

Совет Европейского союза одобрил начало переговоров о вступлении Албании и Северной Македонии 24 марта 2020 года.

Согласно данным Евростата, по состоянию на 2017 год почти у трети населения Албании есть вид на жительство в Евросоюзе. ВНЖ даёт право круглогодично жить и работать в одном из государств ЕС.

Примечания 

История Албании
А